Gussow bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Heidesee im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg, siehe Gussow (Heidesee) 

Gussow ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Gussow (* 1958), US-amerikanischer Mundharmonikaspieler
 Juri Soltanbekowitsch Gussow (1940–2002), sowjetischer Ringer
 Karl Gussow (1843–1907), deutscher Maler